Matías Prats Cañete (1913-2004), periodista espanyol.
 Matías Prats Luque (1952-), periodista espanyol, fill de Matías Prats Cañete.
 Matías Prats Chacón (1985-), periodista espanyol, fill de Matías Prats Luque.